La Coppa delle Coppe 1978-1979 è stata la 19ª edizione della competizione calcistica europea Coppa delle Coppe UEFA. Venne vinta dal  nella finale contro il Fortuna Düsseldorf.

Rinunciarono a questa edizione le rappresentanti finlandesi, albanesi e turche.

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate
Coppa dei Campioni 1978-1979
Supercoppa UEFA 1979
Coppa UEFA 1978-1979

Collegamenti esterni

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1979